Голго́фа (, ; ; арам. , гóгульто — «череп»; в Евангелии слово истолковано как «лобное место» — ; ) — небольшая скала или холм, где по Новому Завету был распят Иисус Христос. Находится в христианском квартале Старого города Иерусалима. Наряду с Гробом Господним является одной из двух главных святынь христианства.

Краткая характеристика 
Согласно традиции, в начале I века Голгофа находилась за городскими стенами Иерусалима, на северо-запад от города. В настоящее время она является частью Храма Гроба Господня в христианском квартале старого города Иерусалима. Начиная с конца XIX века некоторые исследователи выдвигали другие версии о её местоположении, например Садовая могила на севере Иерусалима у Дамасских ворот.

Считается, что своим названием Голгофа обязана черепам, которые складывались на месте казни преступников в древнем Иерусалиме. Также существует предание, что на месте Голгофы был похоронен Адам.

В Библии 
Упоминается во всех четырех канонических Евангелиях:
 От Матфея: «И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место». ()
 От Марка: «И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное место». ()
 От Луки: «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». ()
 От Иоанна: «И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа». ()

Современная Голгофа в Храме Гроба Господня 
Архитектурная история храма многообразно отразилась на судьбе Голгофы. Гору, на которой, по преданию, был распят Спаситель, строители и реставраторы разных эпох изменяли различными способами. Современный вид Голгофа как единый архитектурный объект приобрела в результате общего ремонта храма после пожара 1808 г. Помимо наружной лестницы с улицы, которой практически не пользуются, наверх ведут два всхода (лестницы) — правый, сразу от дверей храма, «латинский» (так как ведёт к католическому приделу), левый, со стороны Кафоликона, «греческий» (так как ведёт к главному, православному приделу).

Высота платформы, в которую превращена Голгофа, составляет 4,5 м, площадь 11,5 × 9,25 м. Вся эта площадь образует как бы единый храм, разделённый двумя массивными колоннами на два нефа. Левый принадлежит православным, правый — католикам. В православном нефе престол из розового мрамора, в 1 м высотой, украшен спереди декоративными, коринфского ордера, колонками. Под престолом — обложенное серебряным кругом отверстие, в которое водружён был Крест Господень. Вся поверхность скалы покрыта мраморным полом, лишь справа и слева от престола, в застеклённых проёмах, можно увидеть серый камень «живой» Голгофы и трещину, прошедшую через всю скалу в результате землетрясения в момент смерти Спасителя: «И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись» (Мф. 27, 51).

В католическом нефе находится серебряный алтарь, выполненный мастером Домиником Портиджиани (из монастыря Сан-Марко во Флоренции) и пожертвованный в храм в 1588 г. Фердинандо Медичи, великим герцогом Тосканским. Он предназначался первоначально для Камня Миропомазания, чем объясняется его вытянутая, удлинённая форма. Но из-за трений между конфессиями францисканцы вынуждены были поставить его в принадлежащем им правом приделе Голгофы. Слева от алтаря Пригвождения к Кресту, под аркой, отделяющей католическую часть Голгофы от православной, стоит небольшой алтарь Богородицы Скорбящей, также принадлежащий францисканцам.

За престолом, в киоте под стеклом, помещено погрудное скульптурное изображение Богородицы, с мечом в груди. Бюст является пожертвованием португальской королевы Марии I Браганца, доставленным из Лиссабона в 1778 г.

Галерея

Голгофа в Храме Гроба Господня

Прочее

См. также 
 Садовая могила — место, признаваемое за Голгофу некоторыми протестантами.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Дорошевич В. М.. «В земле обетованной. Голгофа». М.: Товарищество И. Д. Сытина, 1900.

Страсти Христовы
География Евангелий
Места паломничества
Христианские реликвии
Достопримечательности Иерусалима
Места казней
Храм Гроба Господня